Скоморохин — фамилия. Известные носители:

 Скоморохин, Константин Борисович (род. 1968) — мэр города Ессентуки (2003—2011). В 2011 году избран членом Совета Федерации.
 Скоморохин, Яков Павлович (1913−1987) — деятель советских спецслужб.

Примечания